Чарльз Волкмар (; 1841—1914) — американский художник и гончар.

Биография 

Родился 21 августа 1841 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Его отец, получивший образование в Дрездене, был художником-портретистом, гравером и реставратором, его дед был гравером.

Получил начальное художественное образование в Институте Мэриленда (ныне ). Начинал как художник-пейзажист в середине 1860-х годов, затем занялся гончарным искусством и стал известным художником-керамистом.

Свои живописные полотна создавал в США и во Франции. Во Франции провёл 15 лет. Здесь он учился пейзажной живописи у Анри Гарпиньи — французского пейзажиста барбизонской школы. Картины Волкмара выставлялись в Парижских салонах на протяжении 1870-х годов.

Начиная с 1895 года сотрудничал в области гончарного искусства с художницей Кейт Кори. Их общий магазин — Volkmar and Cory Pottery, находился в Куинсе, Нью-Йорк. В 1902 году Затем в 1903 году Чарльз Волкмар открыл собственный гончарный бизнес с названием Charles Volkmar & Son. в Метачене, штат Нью-Джерси.

Умер от пневмонии 6 февраля 1914 году в Метачене.

Был женат на Nettie Walsh из Бостона, у них было двое сыновей: Леон и Рэй.

Примечания

Ссылки 
 Charles Volkmar (1841—1914) 
 Charles Volkmar 
 Charles Volkmar papers, 1827—1985 

Художники США
Гончары США